NGC 6745-1
NGC 6745-2